Jílovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jílovice (okres České Budějovice)
 Jílovice (okres Hradec Králové)